Кирил Александров може да се отнася за:

 Кирил Александров (1932-2006), български режисьор
 Кирил Александров (р. 1978), български футболист